Луизе Фредерисиа (, род. 7 июня 1970) — датская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (2009).

Чемпионка Дании 1984 и 1985 гг.

В составе сборной Дании участница семи шахматных олимпиад (1996, 2002, 2008, 2012, 2016, 2018 и 2022 гг.) и всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные турниры по блицу и рапиду).

Участница традиционных турниров «Politiken Cup» 1997, 1998 и 2005 гг.

Её дочь Э. Фредерисиа Нильcсен — мастер ФИДЕ среди женщин, также входит в число сильнейших шахматисток Дании.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин